Cette page présente les meilleurs résultats des pilotes français dans les Grands Prix du championnat du monde de vitesse moto.

Classement général du championnat du monde 
Les tableaux qui suivent listent les pilotes français ayant terminé au moins une fois dans les dix premiers du classement général de chacune des catégories du championnat du monde. La période indiquée correspond aux années de leur première et dernière participation au championnat du monde de la catégorie décrite.

Catégorie reine MotoGP / 500 cm 
La catégorie MotoGP a pris la suite de la catégorie 500 cm en 2002.

Catégorie Moto2 / 250 cm 
La catégorie Moto2 a pris la suite de la catégorie 250 cm en 2010.

Catégorie Moto3 / 125 cm 
La catégorie Moto3 a pris la suite de la catégorie 125 cm en 2012.

Anciennes catégories

Catégorie 350 cm
De 1949 à 1982.

Catégorie 50 cm
De 1962 à 1982.

Victoires en Grand Prix 
Les tableaux qui suivent listent les pilotes français ayant remorté au moins une fois un grand prix dans l'une des catégories du championnat du monde. La période indiquée correspond aux années de leur première et dernière victoire dans la catégorie décrite.

Catégorie reine MotoGP / 500 cm 
La catégorie MotoGP a pris la suite de la catégorie 500 cm en 2002.

Catégorie Moto2 / 250 cm 
La catégorie Moto2 a pris la suite de la catégorie 250 cm en 2010.

Catégorie Moto3 / 125 cm 
La catégorie Moto3 a pris la suite de la catégorie 125 cm en 2012

Anciennes catégories

Catégorie 350 cm
De 1949 à 1982.

Notes et références

Articles connexes 
 Championnats du monde de vitesse moto
 Liste des champions du monde français de vitesse moto

Vitesse moto